Никола́й Никола́евич Воробьёв:
 Воробьёв, Николай Николаевич (1908—1989) — русский поэт, писатель, художник.
 Воробьёв, Николай Николаевич (1919—1980) — Герой Советского Союза.
 Воробьёв, Николай Николаевич (1925—1995) — советский математик, основатель школы теории игр в СССР.
 Воробьёв, Николай Николаевич (Никон; 1894—1963) — священнослужитель Русской православной церкви, духовный писатель.